CUU est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international général Roberto Fierro Villalobos, l'aéroport de Chihuahua, au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CUU est un sigle qui peut faire référence à :
 , une université ougandaise.
 Contrat Uniforme d’Utilisation des wagons

CUU est un codon qui signifie :
 leucine, selon le code génétique.

Références 

Code